Puchar Beskidów 2017 – 29. edycja turnieju w skokach narciarskich została rozegrana po prawie trzydziestu latach przerwy. Konkursy odbyły się w Szczyrku, Wiśle oraz we Frenštácie w dniach 18–20 sierpnia. Zawody zostały rozegrane w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Zwycięzcą został Klemens Murańka.

W pierwszym konkursie pucharu wystartowało łącznie 75 zawodników z osiemnastu państw, a wygrał go Aleksander Zniszczoł przed Klemensem Murańką. Podium konkursu zamknął reprezentant Słowenii Miran Zupančič.

Drugi konkurs zwyciężył Miran Zupančič. Klemens Murańka zajął drugie miejsce, a podium uzupełnił Alex Insam. Aleksander Zniszczoł, zajmując czwarte miejsce, spadł w klasyfikacji generalnej na trzecią pozycję.

Ostatni konkurs zwyciężył Maximilian Steiner przed Andreassem Schulerem. Na trzecim miejscu w konkursie znalazł się Klemens Murańka i tym samym zwyciężył klasyfikację generalną Pucharu Beskidów. Drugie miejsce zajął Miran Zupančič, a trzecie jego rodak – Žiga Jelar.

Terminarz

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 Terminarz Pucharu Beskidów 2017 – https://web.archive.org/web/20170809210943/http://pzn.pl/skoki-narciarskie/aktualnosci/art3331,znamy-program-pucharu-beskidow.html
 

2017
Sezon 2017/2018 w skokach narciarskich
2017 w polskim sporcie
2017 w Czechach
Skoki narciarskie w Czechach